Doljani je lahko:
 Doljani Žumberački (Hrvaška)
 Doljani, Donji Lapac (Hrvaška)
 Doljani, Otočac (Hrvaška)
 Doljani, Bihać (Bosna in Hercegovina)
 Doljani, Hercegovina (Bosna in Hercegovina)
 Doljani, Jablanica (Bosna in Hercegovina)
 Doljani, Daruvar (Hrvaška)
 Doljani, Srbija